Everytime We Touch kan syfta på:

Everytime We Touch (sång) – en låt av Maggie Reilly
Everytime We Touch (musikalbum) – ett album av Cascada